Osoby o tym nazwisku:
 Armando Castagna – włoski żużlowiec
 Michele Paco Castagna – włoski żużlowiec

Motoryzacja:
 Carrozzeria Castagna – włoskie przedsiębiorstwo projektowe z lat 1849–1954.
 Castagna Milano – włoskie przedsiębiorstwo projektowe działające od 1994 roku.

Astronomia:
 (17041) Castagna – planetoida z grupy pasa głównego asteroid